Озкан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Озкан, Омер (род. 1971) — турецкий хирург.
 Озкан, Саадет (род. 1978) — турецкая активистка, борец за права детей и против насилия над ними
 Озкан, Сибель (род. 3 марта 1988 года) — турецкая спортсменка (тяжелая атлетика), серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года.
 Озкан, Тунджай (род. 1966) — турецкий журналист и политик.
 Озкан, Хюсаметтин (род. 1950) — турецкий политик.
 Озкан, Хюсеин (ранее Хаса́н Делимбе́кович Бисулта́нов; род. 1972) — турецкий дзюдоист чеченского происхождения, чемпион летних Олимпийских игр.
 Озкан, Эбру (род. 1978) — турецкая актриса театра и кино, модель.